Чемпіонат Вірменії з футболу 2022—2023 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Перша фаза

Друга фаза

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway.com 

2023
Вірменія
Вірменія
2022 у вірменському спорті
2023 у вірменському спорті